De Pas oder de Pas steht für:
 Rivière De Pas, linker Nebenfluss des Rivière George im Nordosten der kanadischen Provinz Québec
 Vega de Pas, Gemeinde in Valles Pasiegos, Kantabrien, Spanien

de Pas ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine de Pas (1648–1711), französischer Heerführer
 Benito van de Pas (* 1993), holländischer Dartspieler
 Isaac de Pas (1618–1688), französischer General und Diplomat
 Manassès de Pas (1590–1640), französischer Feldherr und Diplomat
 Philibert-Charles de Pas de Feuquières (1657–1726), französischer Geistlicher, Bischof von Agde

Siehe auch:
 Pas